Московіч (Мошковіч) — прізвище єврейського походження:

 Москович Вольф Абрамович (нар 1936) — радянський та ізраїльський філолог-славіст, лінгвіст та культуролог.
 Ділан Московіч (* 1984) — канадський фігурист, який виступає в парному катанні.
 Йоселе Московіч (Йосеф Московіц; 1879, Галац — 1954, Нью-Йорк) — румунсько-американський цимбаліст-віртуоз у стилі клезмер.
 Костянтин Якович Московіч (* 1962) — молдовський наїст.
 Леонід Абрамович Московіч (Ануля; 1897–1974) — радянський розвідник.
 П'єр Московісі (* 1957) — французький політичний діяч.
 Рут Хендлер (уроджена Московіч) (1916—2002) — американська підприємиця, що створила ляльку Барбі. Співзасновник компанії «Mattel».
 Серж Московісі (1925–2014) — французький психолог, відомий в першу чергу своїми роботами в області соціальної психології.
 Софія Московіч (* 1952) — ізраїльський режисер.
 Узі Московіч (* 1964) — ізраїльський генерал.

Також 
 Московіц